Georgi Najdenow ist der Name folgender Personen:

* Georgi Najdenow (Fußballspieler, 1931) (Georgi Spirow Najdenow; 1931–1970), bulgarischer Fußballspieler und -trainer 
 Georgi Najdenow (Fußballspieler, 1936) (Georgi Jordanow Najdenow; * 1936), bulgarischer Fußballspieler